Sirdaryo (kyrillisch Сирдарё) bezeichnet:

den Fluss Syrdarja in usbekischer Sprache
die usbekische Provinz Sirdaryo
den usbekischen Bezirk Sirdaryo (Bezirk)
die usbekische Stadt Sirdaryo (Stadt)